Синьчжу:

 Синьчжу — город в северо-западной части Тайваня.
 Синьчжу — один из уездов провинции Тайвань Китайской республики.